Verkiezingsuitslagen en samenstelling van de Edese gemeenteraad vanaf 1946 (de uitslag van 1953 ontbreekt nog in het overzicht):

Ede